

Persone 
 Antonio Manganelli – poliziotto, prefetto e funzionario italiano
 Ferruccio Manganelli – pittore italiano
 Francesco Manganelli – politico e scrittore italiano
 Gianni Manganelli – sceneggiatore e autore televisivo italiano
 Giorgio Manganelli – scrittore, traduttore, giornalista e critico letterario italiano

Altro 
 Villa Manganelli – edificio monumentale di Zafferana Etnea